Podmokly può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Podmokly, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Podmokly, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň